Пётр Трофи́мов: Трофимов, Пётр Владимирович (род. 1983) — российский легкоатлет.
 Трофимов, Пётр Иванович (1916—1990) — советский математик.